Tavastia ist: 
 der Name einer historischen Landschaft, siehe Häme (Landschaft)
 ein Veranstaltungsort für Rockmusik in Helsinki, siehe Tavastia (Club)
 ein Asteroid, siehe (2512) Tavastia